Cònsols de Roma:
Tit Virgini Tricost Celiomontà I, cònsol romà el 496 aC 
 Tit Virgini Tricost Celiomontà II cònsol romà l'any 448 aC.